Olší bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Olší, Gemeinde im Okres Brno-venkov
 Olší, Gemeinde im Okres Jihlava; siehe Olší u Telče
 Olší, Ortsteil von Chabeřice, Okres Kutná Hora
 Olší nad Oslavou, Ortsteil von Velké Meziříčí, Okres Žďár nad Sázavou
 Olší,  Ortsteil von Horní Dubenky, Okres Jihlava
 Olší,  Ortsteil von Opařany, Okres Jihlava